Lire of lira is de naam van een munteenheid in een aantal landen. 
De naam betekent hetzelfde als pond en in sommige landen (onder andere Malta en Syrië) worden de twee benamingen door elkaar gebruikt. Een lire wordt vaak verdeeld in 100 piasters.

 Italiaanse lire (Lira), niet meer in gebruik sinds 2001
 Syrisch pond
 Maltese lire
 Turkse lira
 Nieuwe Turkse lira, die de Oude Turkse lira op 1 januari 2005 verving en sinds 1 januari 2009 weer Turkse lira genoemd wordt
 Libanees pond (Arabisch: lira)
 Egyptisch pond
 Israëlische lira, niet meer in gebruik sinds 1980
 San Marinese lire, niet meer in gebruik sinds 2001

Zie ook
Liré, gemeente in Frankrijk